Avenger (band), een metalband
 Avenger (computerspel), een computerspel van het genre actiespel
 ADB (Avenger), een fabrikant van motorfietsen
 Grumman TBF Avenger, een type vliegtuig van de Amerikaanse Marine
 Avenger (boek), een boek van de schrijver Frederick Forsyth
 Avenger (tank), een Britse experimentele tank uit WOII
 Chrysler Avenger, een Brits automodel (ook bekend als Hillman Avenger)
 Dodge Avenger, een Amerikaans automodel